Autal  heißen:
 Autal (Gemeinden Laßnitzhöhe, Hart bei Graz), Ort bei Graz, Steiermark
 Autal (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg nahe Willsbach, Gemeinde Obersulm
 Autal (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in Bad Überkingen, Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Authal